Ази́з () — арабское мужское имя, в переводе с арабского означает «скромный», «сильный»,  «могущественный», «редкий», «ценный», «милый», «дорогой». Распространено у многих исламских народов.

Аль-Азиз 
 одно из имён Аллаха, которое может применяться исключительно для обращения к Аллаху. Имя Аль-Азиз употребляется в Коране 7 раз. Оно имеет много значений, относящихся к понятию могущества Аллаха. Исламские богословы указывает, что нет никого, более могущественного, чем Аллах и в качестве проявлений могущества Аллаха перечисляются сотворение Богом людей, их поступков, помощь праведникам и создание природных явлений.

Абдул-Азиз 
 двусоставное мужское имя арабского происхождения. Имя Абдул-Азиз состоит из двух слов Абд (слуга, раб) и аль-Азиз (Всемогущий), в переводе с арабского означающее «слуга Всемогущего», «раб Всемогущего».

Цитаты из Корана 
Аллаху принадлежит воинство небес и земли, и Аллах — Могущественный, Мудрый.

Славит Аллаха то, что на небесах, и то, что на земле. Он — Могущественный, Мудрый.

Он — Тот, Кто придает вам в утробах такой облик, какой пожелает. Нет божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого.

О нет! Это Аллах вознес его к Себе, ведь Аллах — Могущественный, Мудрый.

Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах — Могущественный, Мудрый.

Он — Аллах, и нет божества, кроме Него, Властелина, Святого, Пречистого, Оберегающего, Хранителя, Могущественного, Могучего, Гордого. Пречист Аллах и далек от того, что они приобщают в сотоварищи.

Если вы не окажете ему (Мухаммаду) поддержки, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он был одним из тех двоих, которые находились в пещере, и сказал своему спутнику (Абу Бакру): «Не скорби, ибо Аллах — с нами». Тогда Аллах ниспослал ему спокойствие и поддержал его воинами, которых вы не видели. Аллах сделал слово неверующих нижайшим, тогда как Слово Аллаха превыше всего. Аллах — Могущественный, Мудрый.

См. также 
 Мусульманские имена

Мусульманские имена
Имена арабского происхождения
Мужские имена
Арабские имена
Вайнахские имена
Ингушские имена
Казахские имена
Лезгинские имена